Jiří Janák je jméno více osobností:

 Jiří Janák (* 1949) – český hokejový útočník
 Jiří Janák (závodník) (* 1983 Olomouc) – český automobilový závodník
 Jiří Janák (horolezec) (* 1986) – český horolezec z Hořic na Šumavě
 Jiří Janák (religionista) (* 1976) – český religionista a egyptolog